Katzelsdorf ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Katzelsdorf (an der Leitha), Gemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Katzelsdorf (Gemeinde Bernhardsthal), Katastralgemeinde von Bernhardsthal, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Katzelsdorf (am Wienerwald), Ortschaft der Marktgemeinde Tulbing, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Katzelsdorf, Ortschaft von Maierdorf, Marktgemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark